Fornelo puede referirse a:
Fornelo (España), lugar de la parroquia de Couxela, concello de Ribadeo, provincia de Lugo, España.
Fornelo (Portugal), fregresia del municipio de Vila do Conde, distrito de Oporto, Portugal.
 Fornelo do Monte, fregresia del municipio de Vouzela, distrito de Viseu, Portugal.